Butandion se može osnosit na:

 Diacetil (2,3-butandion)
 Sukcinaldehid (1,4-butandion)